Ribas ist der Familienname folgender Personen:
 Abílio Rodas de Sousa Ribas (* 1931), portugiesischer Ordensgeistlicher, Bischof von São Tomé und Príncipe
 Antoni Ribas (1935–2007), katalanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Blanca Ribas Turón (* 1982), deutsch-spanische Turniertänzerin
 Diego Ribas da Cunha (* 1985), brasilianischer Fußballspieler, siehe Diego (Fußballspieler, 1985)
 José Ribas (* 1899), argentinischer Leichtathlet
 José de Ribas (1749–1800), spanischstämmiger General und Admiral in russischen Diensten
 Juan Pedro Ribas (1895–1975), uruguayischer Politiker
 Julio Ribas (* 1957), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Marc Ribas (* 1988), spanischer Eishockeyspieler
 Marku Ribas († 2013), brasilianischer Musiker
 Moon Ribas (* 1985), spanische Avantgarde-Künstlerin und Cyborg-Aktivistin
 Óscar Ribas (1909–2004), portugiesisch-angolanischer Autor
 Pau Ribas (* 1987), spanischer Basketballspieler
 Ricard Lamote de Grignon i Ribas (1899–1962), katalanischer Dirigent und Komponist
 Rosa Ribas (* 1963), spanische Romanistin und Autorin
 Sebastián Ribas (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Toni Ribas (* 1975), spanischer Pornodarsteller
 Vicente Ribas Prats (* 1968), spanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Ibiza
 Xavier Ribas (* 1976), spanischer Hockeyspieler

Ribas steht für:
 Ribas (Celorico de Basto), ein Ort in Portugal